Шиба () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1427 году.

В селе есть римо-католический костел св. Козмы и Дамьяна, построенная в 1991 году.

Население 
В селе проживает 566 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,47%
 русины — 0,18%
 украинцы — 0,18%
 чехи — 0,18%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 98,58%,
греко-католики — 1,42%,

Примечания 

Населённые пункты Словакии